Az Így készült a játékkészítő magyar televíziós filmsorozat. Magyarországon 2014-ben a Minimax mutatta be.

Ismertető 
A televíziós dokumentum műsor röviden azt mutatja be, hogyan készültek a minimax televíziós animációs filmsorozatai. Immár nem újdonság a videojátékok készítése sem a mesehősökről. Sok színész, és figura karakteréből szuperhős lett. Az adás alatt bepillanthatnak a tévénézők a kulisszák mögé, és megtekinthetik, hogy az előadás, vajon, hogyan is készült. Megnézhető, hogyan dolgoztak a színészek, és a rendező egy produkción, amelyet a 2014-es decemberi bemutató idején feltétlenül láthatóvá tettek.

Munkatársak 
 Szerkesztő-riporter: Barna Katalin
 Operatőr: Firnigel Dániel
 Utómunka: Illés Zoltán

Források 
 Így készült a Játékkészítő a tevezzokosan.hu-n

További információk 
 Így készült a Játékkészítő  a tv.hir24.hu-n 
 Így készült a Játékkészítő 1. rész a YouTube-on 

2014-ben bemutatott magyar televíziós sorozatok